Sukkamieli. Deusa mitológica da beleza.

Mitologia fino-húngara
Deidades